

Sigle
Bhutan Football Federation – federazione calcistica del Bhutan
Best friends forever – frase in inglese che descrive una amicizia stretta ("migliori amici per sempre")
Binary File Format – formato di file binario

Codici 
 BFF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto William B Heiling Field, Scotsbluff (Nebraska), Stati Uniti